Салар:
 Салар (канал) — канал (преобразованный из реки) в Ташкенте.
 Салар (станция) — железнодорожная станция в Ташкенте, бывшая первая на линии Ташкент — Ходжикент
 Салар — населённый пункт и муниципалитет в Испании.
 Салар — посёлок в Ташкентской области Узбекистана.
 Салары — тюркоязычный народ в Китае.

См. также 
 Ас-Салар (ум. 1262) — среднеазиатский математик и астроном.
  —  многозначный термин.